Shiméï est le nom de plusieurs personnages bibliques, dont :

 le second fils de Gershon et un petit-fils de Lévi (Exode vi. 17; Nombres 3:18; 1 Chroniques 6:17). 
 un ami de David (1 Rois 1:8) 
 un membre de la famille de Saül, qui insulta David pendant qu'il fuyait devant Absalon révolté. Salomon, que David avait chargé de sa vengeance, le fit décapiter (2 Samuel 16:5-14, 19:16-23 ; 1 Rois 2:8-9, 36-46). 
 un frère de David, aussi nommé Shammah, Shimeah, and Shimea (1 Samuel 16:9, 17:13; 2 Samuel 13:3, 21:21; 1 Chroniques 2:13, 20:7) 
 un des préfets de Salomon (1 Rois 4:18) 
 un petit-fils de Joachin et frère de Zorobabel (1 Chroniques 3:19) 
 un petit-fils de Siméon (1 Chroniques 4:26, 27) 
 un membre de la tribu de Ruben (I Chroniques 5:4) 
 des Lévites (1 Chroniques vi. 6:29, 42 ; 25:17; 2 Chroniques 29:14 ; 31:12, 13) 
 un chef de la tribu de Benjamin (1 Chroniques 8:21) 
 le père de Jaïr et le grand-père de Mardochée (Esther 2:5). 

Personnage de l'Ancien Testament